Johannes Crescentius ist der Name folgender Personen:

* Johannes I. Crescentius († 988), Mitglied der römischen Familie der Crescentii, Graf von Terracina und Patricius von Rom 
 Johannes II. Crescentius († 1012), Mitglied der römischen Familie der Crescentii und Patricius von Rom